Флавий Сабиниан (; упоминается в 505—508) — политический деятель и полководец Византийской империи, консул (в 505 году) .

Биография 

Сабиниан был сыном Сабиниана Магна, занимавшего пост magister militum per Illyricum (командующий войсками в Иллирике) (479—481). Также Сабининан был братом Флавия Мосхиана, который был консулом в 512 году. Женат был на племяннице императора Анастасия I и был отцом Флавия Анастасия Павела Проба Сабиниана Помпея Анастасия, консула 517 года.

В 505 году Сабиниан занимал пост консула, тогда как в 508 году он был назначен на должность magister militum per Illyricum. У него была хорошо экипированная армия, но в 505 году возле Горреум Марги (современная Чуприя) он был разбит объединённым войском Мунда и остготов комита Питцы. После поражения он бежал с несколькими выжившими в крепость Нат.

Примечания

Литература 
 Croke, Brian, Count Marcellinus and His Chronicle, Oxford University Press, 2001, ISBN 0198150016, p. 89.
 Martindale, John R., Prosopography of the Later Roman Empire, vol. II, Cambridge University Press, 1992, pp. 967—968.

Персоналии по алфавиту
Римские консулы VI века